Le Petit Vieillard, nom de plume de Pierre-Charles-François Porquet
 Petit vieillard immortel, surnom donné à Ge Hong
 Agathe, ou le Petit Vieillard de Calais, pièce de Victor Henri-Joseph Brahain Ducange

Nom de plume